Maarten van Nierop (1912-1979), Nederlands taalkundige
Maarten van Nierop (1939-2018), Nederlands filosoof